Соревнования по плаванию на чемпионате мира 2015 года в Казани проходили со 2 по 9 августа. Было разыграно 42 комплекта наград.

Соревнования проходили на футбольном стадионе «Казань Арена», где были построены два временных 50-метровых бассейна (главный бассейн для соревнований и связанный с основным бассейн для тренировок) и окружающие трибуны для зрителей.

Впервые в истории чемпионатов мира проводились смешанные эстафеты: эстафета 4×100 м вольным стилем и комбинированная эстафета 4×100 м. В них участвовали от каждой команды двое мужчин и две женщины, которые могли по-разному распределиться по четырём этапам эстафеты.

Самой успешной спортсменкой на чемпионате стала 18-летняя американка Кэти Ледеки, выигравшая пять золотых медалей, в том числе 4 в личных дисциплинах на дистанциях 200, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. По ходу чемпионата Ледеки установила три мировых рекорда. Американец Райан Лохте, который по ходу турнира отпраздновал свой 31-й день рождения, завоевал в Казани три золотые медали и довёл общее количество своих титулов чемпиона мира в 50-метровом бассейне до 18. На счету Лохте также есть 21 золотая медаль чемпионатов мира на короткой воде.

На дистанции 200 метров брассом среди женщин произошёл очень редкий случай — сразу три участницы показали абсолютно одинаковый третий результат, и все трое были награждены бронзовыми медалями. Таким образом медали получили 5 из 8 участниц финального заплыва.

Медалисты 
* WR — рекорд мира
 =WR — повторение рекорда мира
 CR — рекорд чемпионатов мира

Мужчины

Женщины

Смешанные дисциплины 

*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались
</small>

Медальный зачёт

Мировые рекорды 
В ходе чемпионата было установлено 12 мировых рекордов:
 2 августа —  Сара Шёстрём (Швеция) — 100 м баттерфляй — полуфинал — 55,74
 3 августа —  Кэти Ледеки (США) — 1500 м в/с — предварительный заплыв — 15.27,71
 3 августа —  Сара Шёстрём (Швеция) — 100 м баттерфляй — финал — 55,64
 3 августа —  Катинка Хоссу (Венгрия) — 200 м комплексное плавание — финал — 2.06,12
 4 августа —  Камерон ван дер Бург (ЮАР) — 50 м брасс — предварительный заплыв — 26,62
 4 августа —  Адам Пити (Великобритания) — 50 м брасс — полуфинал — 26,42
 4 августа —  Кэти Ледеки (США) — 1500 м в/с — финал — 15.25,48
 5 августа —  сборная России — 4×100 м смешанная комбинированная эстафета — предварительный заплыв — 3.45,87
 5 августа —  сборная США — 4×100 м смешанная комбинированная эстафета — предварительный заплыв — 3.42,33
 5 августа —  сборная Великобритании — 4×100 м смешанная комбинированная эстафета — финал — 3.41,71
 8 августа —  Кэти Ледеки (США) — 800 м вольным стилем — финал — 8.07,39
 8 августа —  сборная США — 4×100 м вольным стилем — финал — 3.23,05

Календарь

Расписание

Ссылки 
 Все результаты, рекорды, статистика наград и участников